Die bezeichnung Midlumer Kirche kann für vier verschiedene Dorfkirchen im friesischen Kulturgebiet stehen:
Ev. Lutherische St.-Johannis-Kirche, sog. Friesendom, in Midlum (Föhr), Nordfriesland
Protestantische Nicolaaskerk in Midlum, Harlingen, niederländische Provinz Friesland, siehe Bilder
Ev. Reformierte Kirche in Midlum im ostfriesischen Rheiderland, siehe Midlumer Kirche
Ev. Lutherische Pankratiiuskirche in Midlum (Wurster Nordseeküste), siehe Bilder